Магдалена Малеєва і Патті Шнідер були чинними чемпіонками, але цього разу Малеєва не брала участі, оскільки виступала на турнірі в Досі, що проходив того самого тижня. Шнідер грала в парі з Маєю Матевжич і в півфіналі вони поступились парі Наталі Деші і Емілі Луа.

Кім Клейстерс і Ай Суґіяма виграли титул, у фіналі перемігши Наталі Деші і Емілі Луа з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

2003, парний розряд
Proximus Diamond Games